Капланян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Капланян, Ирина (род. 1983) — армянский политолог, общественный и политический деятель, первый заместитель министра охраны природы, бывший депутат «Учредительного парламента», активистка.
 Капланян, Рачья Никитович (1923—1988) — армянский актёр.
  (1952—2010) — армянская актриса.

См. также 
 Ереванский драматический театр имени Рачьи Капланяна